Comitatul Williamson (în original, Williamson County) este numele a trei comitate din Statele Unite ale Americii.

Comitate din Statele Unite ale Americii 

 Comitatul Williamson, statul  -- (Categorie și format);
 Comitatul Williamson, statul  -- (Categorie și format);
 Comitatul Williamson, statul  -- (Categorie și format);

Referințe, note

Vezi și 

 Williamson (dezambiguizare)
 Districtul Williamson
 Williamson (nume)
 Williams (dezambiguizare)
 Districtul Williams
 Williams (nume)
 William (dezambiguizare)
 Districtul William
 William (nume)
 Son (dezambiguizare)

Legături externe 
 Comitatul Williamson, Illinois - Imagini
 Comitatul Williamson, Tennessee - Imagini
 Comitatul Williamson, Texas - Imagini

Dezambiguizare
Nume proprii